Amizade
Colega de quarto
Ou ainda:
COLEGAS - siglas a Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales

Desambiguação